Die 1. fotbalová liga 1996/97 (1. Fußball-Liga 1996/97) war die vierte Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde vom 9. August 1996 bis 11. Juni 1997 mit einer Winterpause vom 2. Dezember 1996 bis 22. Februar 1997 ausgetragen.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Sparta Prag sicherte sich am vorletzten Spieltag die dritte tschechische Meisterschaft. Während Sparta am 29. Spieltag sein Heimspiel gegen Sigma Olmütz gewann, profitierte man von der gleichzeitigen Niederlage des Lokalrivalen Slavia in Jablonec.

Vizemeister und Titelverteidiger Sparta Prag gewann den tschechischen Pokal und nahm am Europapokal der Pokalsieger teil. FK Jablonec und Boby Brünn qualifizierten sich als Dritter bzw. Vierter für den UEFA-Pokal.

FC Karviná und Bohemians Prag 1905 stiegen in die Druhá fotbalová liga ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996/97